Menace steht für:
 Kris Menace (* 1980), deutscher Musiker und Produzent
 Menace, britische Punkband
 Operation Menace, Militärunternehmung im Zweiten Weltkrieg, siehe Gefecht von Dakar

La menace steht für:
 La menace, Originaltitel des französisch-italienischen Spielfilms Die Drohung

Siehe auch:
 The Menace (Begriffsklärung)